Города-герои:

 Город-герой — звание городов СССР.
 «Города-Герои» — российская серия юбилейных монет.
 «Города-герои Украины» — украинская серия памятных монет.
 Город-герой Украины — звание городов Украины.
 Город-герой — звание городов Югославии.
 Город-герой — звание городов Абхазии.